Роберт Мюллер (1849—1909) — німецький тромбоніст;
 Роберт Мюллер (1920—2003) — швейцарський скульптор;
 Роберт Мюллер ( 1944) — американський урядовець;
 Роберт Мюллер (1980—2009) — німецький хокеїст.

Див. також 
 Роберт Мюллер — псевдонім німецького художника Роберта Вартмюллера;
 Роберт М. Мюллер (1897—1951) — австрійський хімік.